Кері () — може означати ім'я або прізвище ірландського чи англійського походження а також, топонім.

Прізвище 

 Гаррі Кері (; 1878—1947) — американський актор кіно.
 Генрі Френсіс Кері (; 1772—1844) — англійський письменник.
 Генрі Чарлз Кері (; 1793—1879) — американський економіст.
 Джекі Кері (; 1919—1995) — ірландський футболіст.
 Джим Кері (;  1974) — американський хокеїст.
 Луїс Кері (;  1977) — шотландський футболіст.
 Мерая Кері (;  1969) — американська поп, ритм-енд-блюз співачка.
 Семюел Воррен Кері (; 1911—2002) — австралійський геолог.

Ім'я 

 Кері Белл (, повне ім'я Кері Белл-Гаррінгтон ; 1936—2007) — американський блюзовий музикант (губна гармоніка) і співак.
 Кері Грант (, при народженні Арчібальд Александер Ліч, ; 1904—1986) — американський актор.
 Кері Г'юм (;  1947) — новозеландська письменниця.
 Кері Малліган (;  1985) — британська акторка театру та кіно.
 Кері Малліс (;  1944) — американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1993).
 Кері Прайс (;  1987) — канадський хокеїст, воротар.
 Кері Расселл (;  1976) — американська акторка, танцівниця.
 Кері Фукунага (;  1977) — американський режисер, кінооператор, сценарист та продюсер.

Топонім

Кері (, ) — острів на півночі Естонії.
 Кері () — село в Естонії, у волості Ярва повіту Ярвамаа.

Кері — місто, штат Айдахо
 Кері — місто в окрузі Айрон, штат Вісконсин
 Кері — селище, штат Огайо

 Кері — місто, штат Міссісіпі
 Кері — місто, штат Північна Кароліна
 Кері — місто в окрузі Вуд, штат Вісконсин
 Кері — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Карі
 Клан Кері
 Керрі

Ірландські прізвища
Англійські прізвища